Kaal ist der Familienname folgender Personen:

 Aira Kaal (1911–1988), estnische Schriftstellerin

Kaal ist der Titel folgender Filme:
 Kaal – Das Geheimnis des Dschungels, indischer Film
 Kaal (1996), russischer Kurzfilm

Siehe auch:
 Kahl
 Kal